Ле́нінська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.
 Ленінська вулиця — колишня назва вулиці Петра Дорошенка в місті Київ.
 Ленінська вулиця — колишня назва Центральної вулиці в місті Куп'янськ-Вузловий.
 Ленінська вулиця — колишня назва Трудової вулиці в місті Покров.
 Ленінська вулиця — колишня назва Сонячної вулиці в смт Талаківка.
 Ленінська вулиця — колишня назва вулиці Лазаревича в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей
Урбаноніми Володимира Леніна